Люсе́ль — значения:

Топоним 
 Люсель () — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция)
 Люсель () — часть коммуны в составе кантона Юра́ (Швейцария)

Гидроним 
 Люсель () — река на территории Швейцарии и Франции.

Также 
 Люсель () — аббатство, расположенное в монастыре на территории коммуны Люсель (департамент Верхний Рейн, Франция).